Турнемір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Турнемір () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь

